Géza (vorst), vorst der Magyaren (ca. 972-997)
 Géza I, koning van Hongarije (1074-1077)
 Géza II, koning van Hongarije (1141-1162)